Okręty US Navy o nazwie USS  "Advocate":
Pierwszy "Advocate" był małym konfederackim slupem rybackim zajętym 1 grudnia 1861
Drugi "Advocate" (AM-138) był trałowcem typu Admirable. Wszedł do służby w 1943. Część służby spędził pod banderą Związku Radzieckiego.

Advocate